Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Серена Вільямс. То був рематч поєдинку турніру попереднього року.

У Фіналі Серена перемогла свою сетру Вінус, таким чином здобувши свій перший титул на Відкритому чемпіонаті Франції.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому в основній сітці змагалася майбутня 2-га ракетка світу Віра Звонарьова. У четвертому колі вона поступилась Серені Вільямс.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2002 on ITFtennis.com , the source for this draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2002
2002 у тенісі